Rosenbrock ist der Nachname folgender Personen:

 Rolf Rosenbrock (* 1945), deutscher Gesundheitswissenschaftler
 Lars Rosenbrock, deutscher Motorjournalist und Chefredakteur